

Ґолішев — село в гміні Кшижанув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Ґолішев — село в гміні Желязкув Каліського повіту Великопольського воєводства